Příjmení Bartl (Bartlová) nese více různých osobností:

 Alena Bartlová (* 1939) – slovenská historička
 Daniel Bartl (* 1989) – český fotbalový záložník či obránce
 Franz Konrad Bartl (1750–1813) – český matematik, fyzik a profesor
 Jiří Bartl (* 1963) – český fotbalista
 Karl Bartl (1884–1946) – československý politik německé národnosti
 Milena Bartlová (* 1958) – česká historička umění
 Zlata Bartl (1920–2008) – tvůrkyně Vegety

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Bavorská příjmení